Хуан Кулебро има више значења:

 Хуан Кулебро (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хуан Кулебро (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику